1988 Голяма награда на Монако е 35-о за Голямата награда на Монако и трети кръг от сезон 1988 във Формула 1, провежда се на 15 май 1988 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Състезание

Бележки 
 Стефано Модена пропусна състезанието поради това, че не е измерен на кантара в който пилотите винаги са измерени колко тежат.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Монако